Dobri (Split), kvart u Splitu
 Dobri (otok), otočić u Paklinskim otocima